Fusi steht für:
 Fusi (Gattung), Käfergattung aus der Unterfamilie Cholevinae
 Fusi Ferro, ehemaliger italienischer Motorrad- und Automobilhersteller
 Fusi (Savaiʻi), Ort auf Savaiʻi, Samoa
 Fusi (Upolu), Ort auf Upolu, Samoa
 Alcara li Fusi, italienische Gemeinde
 Ha Fusi (Kanana), Ort in Lesotho

FuSi steht für:
 Funktionale Sicherheit (FuSi)
 Fujitsu Siemens Computers, einen ehemaligen Computerhersteller, heute Fujitsu Technology Solutions

Fúsi steht für:
 Fúsi, Originaltitel des isländischen Films Virgin Mountain (2015)

Fusi ist der Familienname folgender Personen:
 Furio Fusi (* 1947), italienischer Sprinter
 Luca Fusi (* 1963), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Luigi Fusi (1906–1996), italienischer Automobil-Konstrukteur
 Odo Fusi Pecci (1920–2016), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Senigallia
 Walter Fusi (1924–2013), italienischer Maler

FUSI steht für:
 Bahnhof Usingen (DS100-Code)

Abkürzung